Vattentorget kan syfta på:

 Vattentorget, Växjö – ett torg i Växjö
 Mötesplats Vattentorget – ett kulturhus vid Vattentorget i Växjö